Mollerussa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mollerussa (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Mollerussa (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar